Альфо́нс Франси́с Ареола́ (, ; 27 февраля 1993, Париж) — французский футболист, вратарь клуба «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Франции.

Выпускник академии «Пари Сен-Жермен». Первые года карьеры провёл на правах аренды в «Лансе», «Бастии» и «Вильярреале». Во время нахождения в испанском клубе Ареола побил клубный рекорд по самому длинному периоду игры без пропущенных мячей. Вратарь вернулся в стан парижской команды в 2016 году, где с тех пор провёл более 100 матчей во всех турнирах. В 2019 году, вновь на правах аренды, присоединился к мадридскому «Реалу».

Ареоля представлял Францию во всех существующих молодёжных сборных. В 2013 году вместе с командой до 20 лет выиграл чемпионат мира среди юношей. В 2018 году, уже находясь в составе основной сборной, стал победителем чемпионата мира 2018 года, однако ни одного матча на турнире голкипер не провёл.

Клубная карьера

«Пари Сен-Жермен»

Молодёжная академия 
Впервые начал играть в футбол в возрасте шести лет в команде «Пети Анже». Спустя семь лет в этом клубе  подписал контракт с клубом Лиги 1 «Пари Сен-Жермен». В возрасте 15 лет, по совету тренеров в Париже, поступил в футбольный центр «Клерфонтен», чтобы продолжить свое развитие. Спустя год вернулся обратно в «Пари Сен-Жермен» и подписал свой первый профессиональный контракт с клубом.

18 мая 2013 года, пройдя через клубную академию, Ареола дебютировал в первом составе парижан, заменив основного вратаря команды Сальваторе Сиригу на 48-й минуте матча против «Бреста» (3:1). Однако ещё до начала этого матча парижская команда гарантированно становилась чемпионом Франции, в то время как «Брест» вылетал в Лигу 2. Свой первый матч в стартовом составе Ареола провёл уже в следующие выходные: «Лорьян» не смог составить конкуренцию «Пари Сен-Жермен» и проиграл со счетом 1:3. Ареола отыграл 61 минуту в этом матче, после чего был заменён ещё одним запасным голкипером команды Ронаном Ле Кромом.

Аренды в «Ланс», «Бастию» и «Вильярреал» 
23 июля 2013 года Ареола на правах аренды перешёл в команду французской Лиги 2 «Ланс», которой руководил бывший тренер парижан Антуан Комбуаре. Ареола сразу же сменил Рюди Рью как основного вратаря клуба и провел 36 матчей в сезоне, в том числе дебютировав в Кубке Франции. Вместе со своим клубом Ареоля занял второе место в лиге, что позволило «Лансу» вернуться в Лигу 1. Индивидульные выступления на протяжении всего сезона позволили признать Ареола лучшим голкипером Лиги 2 по версии НПСФ.

В сезоне 2014/15 Ареола на правах аренды перешёл в другой французский клуб — «Бастию», находившкуюся под руководством Клода Макелеле. Ареола был подписан в качестве замены завершавшего карьеру основного голкипера команды Микаэля Ландро. 9 августа дебютировал в составе своей новой команды в матче против марсельского «Олимпика», закончившегося ничейным счётом 3:3. Всего же Ареола провёл 39 матчей во всех соревнованиях, из которых 13 — «на ноль». «Бастия» заняла 12 место в Лиге 1 и вышла в финал Кубка французской лиги, где с разгромным счётом уступила основному клубу Ареоля — «Пари Сен-Жермен» (4:0).

В июне 2015 года «Вильярреал» арендовал Альфонса Ареоля на один сезон. Испанский клуб арендовал Ареола в связи с долгосрочной травмой основного голкипера команды Серхио Асенхо. Дебют  в составе нового клуба произошёл уже в день открытия сезона: матч против «Реал Бетис» закончился со счётом 1:1. Из 37 матчей Ареола в «Вильярреале» во всех турнирах 15 остались «сухими». В общей сложности француз пропустил 26 голов, чем помог своему клубу завершить сезон на четвёртом месте в чемпионате Испании. Лишь два вратаря в испанском чемпионате закончили сезон с большим количеством матчей без пропущенных мячей: Ян Облак из «Атлетико», и Клаудио Браво из «Барселоны». Помимо прочего, Ареола побил клубный рекорд сыгранного времени без пропущенных голов, ранее принадлежавший Диего Лопесу. В этом сезоне дебютировал в Лиге Европы, вместе со своей командой добравшись до полуфинала турнира, где «Вильярреал» не смог переиграть английский «Ливерпуль».

Возвращение в «Пари Сен-Жермен» 
После успешного сезона в Испании Ареола вернулся в «Пари Сен-Жермен» на сезон 2016/17 и стал дублёром немецкого голкипера Кевина Траппа, подписавшего контракт с парижской командой в предыдущем сезоне. 13 сентября Ареола впервые появился на поле после своего возвращения в клуб. Матч Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» завершился со счетом 1:1. Впоследствии Ареола зарекомендовал себя как основной голкипер «парижан», выиграв конкуренцию у Траппа и к середине октября проведя восемь матчей, из которых четыре — «на ноль». Вскоре после этого у французского вратаря случился спад в игровой форме (10 пропущенных мячей за 11 ударов по воротам), благодаря чему  Трапп вновь вернул себе место в стартовом составе. В апреле 2017 года Ареола провёл на скамейке запасных финальный матч Кубка французской лиги против «Монако» (4:1), по итогам которого парижский клуб выиграл свой четвёртый подряд Кубок. Однако финальный матч Кубка Франции против «Анже» Ареола начал в стартовом составе, позволив «Пари Сен-Жермен» одержать победу со счётом 1:0.

29 июля 2017 года Ареола получил свою вторую медаль Суперкубка Франции, когда «парижане» обыграли «Монако» со счетом 2:1. В новом сезоне Ареола вновь стал основным голкипером «Пари Сен-Жермен» в матчах регулярного чемпионата и еврокубках, в то время как во внутренних кубковых соревнованиях главный тренер команды Унаи Эмери отдавал предпочтение Траппу. 31 марта 2018 года, как и в прошлом сезоне, Ареола остался на скамейке запасных в финале Кубка французской лиги, однако парижане вновь смогли одержать победу. В конце сезона «Пари Сен-Жермен» выиграл Лигу 1 и Кубок Франции.

В сезоне 2018/19 Ареола снова стал игроком ротации в связи с покупкой итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона из «Ювентуса». Свой 100-й матч в составе «Пари Сен-Жермен» Ареола провёл 21 апреля 2019 года, когда парижский клуб обыграл «Монако» со счетом 3:1 и оформил свой восьмой чемпионский титул.

Аренда в мадридский «Реал» 
2 сентября 2019 года Ареола присоединился к мадридскому «Реалу» на правах аренды в результате сделки по переходу коста-риканского вратаря Кейлора Наваса в стан парижского клуба. 25 сентября дебютировал в составе нового клуба: «Реал» одержал победу над «Осасуной» со счётом 2:0.

Карьера в сборной 
Ареола выступал за сборную Франции на всех молодёжных уровнях. Мог представлять и сборную Филиппин из-за родителей из этой страны. В 2011 году был приглашён главным тренером национальной команды рассмотреть возможность выступления за сборную. В 2013 году стал основным голкипером сборной Франции на чемпионате мира среди игроков до 20 лет, на котором своей игрой в воротах помог команде выйти в финал. В нём 20-летний воспитанник «Пари Сен-Жермен» сделал несколько важнейших сейвов, а также отразил два из трёх ударов в серии пенальти, что позволило французам впервые стать чемпионами этого турнира.

1 октября 2015 года Ареоля впервые получил вызов в основную команду от главного тренера Дидье Дешама на товарищеские матчи против сборных Армении и Дании в рамках подготовки французской команды к проведению Евро-2016, однако на сам турнир французский голкипер не попал.

17 мая 2018 года был вызван в состав сборной на чемпионата мира 2018 года в России. Ареола стал третьим вратарём команды после Уго Льориса и Стива Манданда. Франция стала победителем турнира. Ареола стал первым игроком со времён Эктора Селада (1986 год) и Джованни Галли (1982 год), выигравшим Кубок мира, не имея при этом ни одного матча в составе команды. Из-за травмы, полученной Уго Льорисом, Ареола всё же провёл свой первый матч в составе сборной Франции 6 сентября в первом матче Лиги наций УЕФА 2018/19 против сборной Германии.

Статистика выступлений

Список матчей за сборную 

Итого: 3 матча / 1 пропущенный гол / 2 «сухих» матча; 2 победы, 1 ничья, 0 поражений.

Достижения

Командные 
 «Пари Сен-Жермен»
 Чемпион Франции (3): 2012/13, 2017/18, 2018/19
 Обладатель Кубка Франции (2): 2016/17, 2017/18
 Обладатель Кубка французской лиги (2): 2016/17, 2017/18
 Обладатель Суперкубка Франции (3): 2016, 2017, 2019

 «Реал Мадрид»
 Чемпион Испании: 2019/20
 Обладатель Суперкубка Испании: 2019/20

 Сборная Франции
 Чемпион мира среди молодёжных команд: 2013
 Чемпион мира: 2018
 Вице-чемпион мира: 2022

Личные 
 Член «команды турнира» чемпионата Европы среди юношей (до 19 лет): 2012
 «Голкипер года» в Лиге 2 по версии НСПФ: 2013/14
 Кавалер ордена Почётного легиона: 2018

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Реал Мадрид»

Футболисты Франции
Чемпионы мира по футболу
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Ланс»
Игроки ФК «Бастия»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»